Kumbung (Lepar Pongok), een plaats in Indonesië
Kumbung (Rajagaluh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing